La Ligue de neutralité armée fut instaurée par la Russie le  pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Le Danemark y adhère en  et la Suède en août de la même année. En janvier 1781, la Hollande les rejoint puis toujours en 1781 la Prusse, l'Autriche entre dans la ligue. En 1782, le Portugal et le royaume des Deux-Siciles adhèrent à la ligue. Par la suite la Russie a conclu des traités commerciaux avec le Danemark en 1782, l'Empire ottoman en 1783, l'Autriche en 1785, la France en 1786/87, les Deux-Siciles en 1787 et le Portugal en 1787, dans tous ces traités les principes de neutralité est spécifié.

La première ligue de la neutralité armée avait pour but de protéger les navires de la ligue contre la politique de temps de guerre de la Royal Navy britannique de recherches illimitées de tout navire pour éviter la contrebande, notamment vers les Treize colonies. La Ligue voulait ainsi mettre en avant son droit de commercer avec les ressortissants des pays belligérants sans obstacle, sauf pour la livraison d'armes et d'approvisionnements militaires.

La marine britannique avait une flotte plus importante que toutes celles des pays de la Ligue combinées. Cependant, le royaume de Grande-Bretagne n'avait aucun souhait de contrarier la Russie, et évitait d'interférer avec les navires de la Ligue.

La Ligue fut reconstituée en 1800 par le tsar Paul  sous le nom de Ligue du Nord comprenant le Danemark, la Prusse, la Suède et la Russie. Son but était d'interdire la Baltique à la Royal Navy et d'empêcher cette dernière d'arraisonner les navires de commerce des pays membres. La Grande-Bretagne voulait en effet réduire les approvisionnements militaires et autres de la France. C'était le seul moyen efficace de toucher l'Empire français. Après deux années de vaches maigres, il était primordial que la Navy garantisse les importations de nourriture ainsi que les matériaux nécessaires à sa flotte.

En 1801, l'amirauté envoya une large flotte commandée par Hyde Parker et Horatio Nelson remettre un ultimatum au Danemark afin qu'il se retirât de la ligue. Après le refus des Danois, la flotte britannique infligea une défaite à la flotte danoise à la bataille de Copenhague (1801). Cette défaite ainsi que le changement de politique étrangère du nouveau tsar Alexandre  mirent la fin à la ligue.

Histoire des relations internationales
Alliance militaire du XVIIIe siècle
Guerre d'indépendance des États-Unis
Catherine II